Portocarrero puede referirse a:

Personas 
 Alonso Hernández Portocarrero (?-1524), uno de los capitanes españoles designados por Hernán Cortés durante la conquista de México.
 Cipriano Palafox y Portocarrero (1784-1839), noble, político y militar español.
 Diego López Pacheco y Portocarrero (1447-1529), noble castellano, segundo marqués de Villena y segundo duque de Escalona.
 Gonzalo Portocarrero Maisch (1949-), sociólogo, científico social y ensayista peruano.
 Hope Portocarrero (1929-1991), esposa y prima hermana del General Anastasio Somoza Debayle y madre de Anastasio Somoza Portocarrero.
 Juan Francisco de Gaona y Portocarrero (1696-1760), segundo Conde de Valdeparaíso, político y diplomático español.
 Luis Fernández de Córdoba Portocarrero (1555-1625), religioso y arzobispo español.
 Luis Manuel Fernández Portocarrero Bocanegra y Guzmán (1635-1709), eclesiástico y político español.
 Marcelino Calero y Portocarrero (1778-?), político liberal, periodista, editor y empresario español de la primera mitad del siglo XIX.
 Maria Antonietta Farias Portocarrero (1923-), actriz brasileña de cine, radio, televisión y teatro.
 María Francisca de Sales Portocarrero (1825-1860), noble española titulada por derecho propio XII duquesa de Peñaranda de Duero.
 Martina Portocarrero (1940-), cantante folclórica e investigadora de la cultura andina de Perú.
 Néstor Portocarrero (1905-1948), músico y compositor boliviano.
 Patricia Portocarrero (1973-), actriz peruana.
 Per Afán de Ribera y Portocarrero (1509-1571), noble español perteneciente a la Casa de Alcalá, I Duque de Alcalá, II Marqués de Tarifa, V Conde de los Molares, VII Adelantado Mayor de Andalucía y Notario Mayor de Andalucía, Virrey de Cataluña y Nápoles.
 René Portocarrero (1912-1985), pintor cubano.
 Segundo Portocarrero (1996-), futbolista ecuatoriano.

Miscelánea 
 Casa de Portocarrero, casa nobiliaria española originaria de la Corona de Castilla.
 Escudo de la Casa de Portocarrero, escudo jaquelado de 15 piezas de oro y azur; bordura componada de Castilla y León.
 Palacio de Portocarrero, conjunto arquitectónico enclavado en el corazón de Andalucía en la localidad cordobesa de Palma del Río.